Народное избирательное движение может означать:
 Народное избирательное движение (Аруба) — политическая партия в Арубе.
 Народное избирательное движение (Венесуэла) — политическая партия в Венесуэле.